Los Lagos (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén
Los Lagos (regio), een regio van Chili
Los Lagos (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Los Ríos